

Politikusok
John Hunter (1724–1802) a brit parlament tagja Leominsterből
John Hunter (1732–1802) amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Dél-Karolina, 1796–1798)
John Hunter (1737–1821) brit tengerésztiszt, felfedező, Új-Dél-Wales kormányzója
John Hunter (1909–1993) a kanadai Liberális Párt tagja Parkdale-ből (1949–1957)
John Hunter (1943–) olimpiai bajnok új-zélandi evezős

Egyéb
John Hunter (1728–1793) Copley-éremmel kitüntetett skót sebész 
John Hunter (1878–1966) skót labdarúgó
John Hunter (1897 - ?) első világháborús angol vadászpilóta